Mélisey (Haute-Saône)
 Mélisey (Yonne)